Kargat může znamenat:

 Kargat (přítok Čulymi) – řeka v Novosibirské oblasti v Rusku, přítok Čulymi
 Kargat (město) – město v Novosibirské oblasti v Rusku